Rudolf Dahms ist der Familienname folgender Personen:

* Rudolf Dahms (Philologe, 1839) (1839–1917), deutscher Altphilologe und Lehrer
 Rudolf Dahms (Philologe, 1880) (1880–1959), deutscher Altphilologe und Lehrer